België:
 Koning Albertpark in Antwerpen
 Koning Albertpark in Brugge
 Koning Albertpark in Gent
 Koning Albertpark in Kortrijk
 Koning Albertpark in Ronse
 Albertpark in Sint-Jans-Molenbeek